Goodbye America kan syfta på

Goodbye America (film) – en film som visar hur stängningen av en amerikansk marinbas i Filippinerna påverkade lokalbefolkningen
 Goodbye America!: Globalisation, debt and the dollar empire – en bok av Michael Rowbotham, som handlar om hur Tredje Världens skulder kan skrivas av
 Goodbye America (sång) – en sång av W.A.S.P. från albumet Still Not Black Enough